gromada – w biologii jedna z kategorii systematycznych.
 gromada − w mineralogii grupa minerałów o podobnym składzie chemicznym.
 gromada językowa
 gromada – dawna jednostka administracyjna w Polsce, mająca różne znaczenia w różnych okresach czasowych
 gromada gwiazd i gromada galaktyk w astronomii.
 gromada zuchowa – jedna z jednostek organizacyjnych harcerstwa.
 Gromada – polski film fabularny z 1951 roku.
 „Gromada” – miesięcznik Czerwonego Harcerstwa.
 „Gromada” – organ prasowy KC PZPR dla mieszkańców wsi wydawany w latach 1949–1952.
 „Gromada – Rolnik Polski” – polskie czasopismo społeczno-polityczne wydawane w latach 1952–1995 i 2008.
 Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada

 W Polsce

 Gromada – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biłgoraj
 Gromada – część wsi Pańków w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tarnawatka
 Gromada – gromada